Save Rock and Roll п'ятий студійний альбом американської рок-групи Fall Out Boy, який був випущений 12 квітня 2013 року.

Треклист 
 The Phoenix - 4:04
 My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up) - 3:08
 Alone Together - 3:23
 Where Did the Party Go - 4:03
 Just One Yesterday - 4:04
 The Mighty Fall - 3:32
 Miss Missing You - 3:30
 Death Valley - 3:46
 Young Volcanoes - 3:24
 Rat a Tat - 4:02
 Save Rock and Roll - 4:41

Джерела 
 Save Rock and Roll  Allmusic
 Save Rock and Roll  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Island Records
Музичні альбоми 2013